Илья́ Болото́вский (; 1 июля 1907, Санкт-Петербург — 22 ноября, 1981, Лонг-Айленд, США) — американский художник-абстракционист российского происхождения.

Жизнь и творчество 
Илья Болотовский родился 1 июля 1907 в Санкт-Петербурге, в ассимилированной еврейской семье. Его отец, выпускник юридического факультета Петербургского университета (1910) Юлий Юрьевич Болотовский (, 1885—1957), до 1917 года занимался адвокатской практикой в Петрограде; мать, Анастасия Абрамовна Шапиро (1879—1972), была художником-оформителем.

После Октябрьской революции жил в Баку, откуда в 1921 году через Грузию вместе с семьёй бежал в Константинополь. Учился в изеуитской школе в Константинополе, в 1923 году приехал в США. Жил в Нью-Йорке, учился в Национальной академии дизайна. В этот период вступил в художественную группу «Десять» (The Ten), в которой также участвовали такие молодые художники, как Луис Шанкер, Адольф Готлиб, Марк Ротко и Джозеф Солман. Члены группы выступали против косности Академии и устраивали выставки «независимого искусства».

В 30-е годы XX столетия художник посвящает своё творчество геометрическому абстракционизму. В 1936 году он становится одним из основателей организации «Американские художники-абстракционисты» (American Abstract Artists), занимавшейся популяризацией абстрактного искусства и оказывавшей помощь художникам. В конце 30-х — начале 40-х годов И. Болотовский подпадает под влияние неопластицизма и творчества Пита Мондриана.

В 60-е годы создаёт полотна, изображения на которых лежат в 3-х измерениях, обычно пересечённых вертикальными и (или) диагональными полосами. В это же время преподаёт изобразительное искусство в университете Лонг-Айленда. Произведения живописи И. Болотовского относятся к направлениям кубизм и геометрический абстракционизм.

Илья Болотовский погиб в 1981 году. Пожилой художник по неосторожности шагнул в пустую шахту лифта с механическими дверями, когда кабина стояла на первом этаже.

Семья 
 Сестра — художница Мирра Юльевна Болотовская (в замужестве Штейнберг, ), работала на радиостанции «Голос Америки».
 Жена (1933—1938) — художница-абстракционистка Эсфирь Соломоновна Слободкина (Esphyr Slobodkina, 1908—2002).
 Сын — флейтист Эндрю Болотовский (, род. 1949).

Литература 
 Коварская В. Илья Болотовский // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1946.— 14 февраля (№ 12344).— С. 3.
Коварская В. Илья Болотовский // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1947.— 19 ноября (№ 12991).— С. 3.
Коварская В. Выставка картин Ильи Болотовского [в Галерее Ньюмэна] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1952.— 28 марта (№ 14581).— С. 3.
Завалишин Вяч. Абстрактные композиции Ильи Болотовского [выставка в музее Соломона Гуггенхейма] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1974.— 26 сентября (№ 23431).— С. 3.
 Sam Hunter Amerikanische Avantgarde Herrsching Pawlak Verlag, 95p. 1988  ISBN 9783881994354

Примечания

Ссылки 
 Илья Болотовский: инвестиции в живопись 
 «Американские художники-абстракционисты» American Abstract Artists
Болотовский Илья Юльевич (сайт «Искусство и архитектура русского зарубежья»)

Художники США XX века
Графики США
Персоналии:Кубизм
Художники-абстракционисты США
Художники геометрической абстракции
Преподаватели Университета Лонг-Айленда